Еле́на Никола́евна Аша́нина — российский психолог, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, экстремальной и радиационной медицины ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, клинический психолог кафедры психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Лауреат премии Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России за научные достижения.

В 2020 году лишена степени доктора психологических наук по причине наличия плагиата в диссертации.

Биография 
В 2011 году защитила докторскую диссертацию на тему «Психология копинг поведения сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России: концепция, модель, технологии». Сообществом «Диссернет» в этой диссертации обнаружены многочисленные некорректные заимствования (плагиат).

Лишена ученой степени доктора психологических наук приказом Минобрнауки от 11 марта 2020 года.

Основные публикации 

 1. Ашанина Е. Н., Билый А. М. Методические рекомендации по военно-профессиональной ориентации молодежи для преподавателей основ военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования М. — СПб., 2000. — 64 с.
 2. Ашанина Е. Н. Коммуникативная компетентность педагога \\ Инновационные технологии в социальном менеджменте: Материалы научно-практической конференции. — СПб.: 2001, — 128 с., С. 120—121
 3. Ашанина Е. Н., Ибрагимов Ю. М., Коморникова Л. П. Совершенствование образовательного процесса в вузах строительства и расквартирования войск министерства обороны Российской Федерации. Отчет о НИР, шифр «Педагог-2», ВИТУ СПБ., 2002. — 145 с.
 4. Ашанина Е. Н., Ливач Е. А. Психология и педагогика: Учебное пособие СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2007. — 91 с.
 5. Ашанина Е. Н. Результаты исследования особенностей копинг поведения сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России // Вестник психотерапии. — 2006. — N19 (24). — С.34-38. (0,6 п.л.).
 6. Ашанина Е. Н. Теоретические основы и проблемы психологии копинг поведения сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России // Вестник психотерапии. — 2006. — N19 (24). — С.38-40. (0,4 п.л.)
 7. Ашанина Е. Н. Стресс-преодолевающее (копинг) поведение сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях, 2007, № 2 — С. 54-57. (0,5 п.л.).
 8. Ашанина Е. Н. Психологическая устойчивость сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России // Вестник психотерапии. — 2007.- N23 (28).- С.7-8. (0,3 п.л.)
 9. Ашанина Е. Н. Ведущие копинг стратегии и психодиагностические технологии оценки и прогноза копинг поведения сотрудников ГПС МЧС России // Вестник психотерапии. — 2007.- N24 (29). — С.30-33. (0,3 п.л.)
 10. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Психологический стресс и проблема толерантности сотрудников ГПС МЧС России // Вестник психотерапии. — 2007.- N24 (29).- С.155-157. (0,3 п.л.)
 11. Ашанина Е. Н. Копинг поведение сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России // Акмеология. — 2007. — N4. Т.1.(0,5 п.л.)
 12. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Теоретические обоснования и психологические механизмы (модель) копинг-поведения субъекта профессиональной деятельности // Медико-биологические и социально-психологические проб-лемы безопа-сности в чрезвычайных ситуациях, 2008, N1.-C.68-73. (0,6 п.л.)
 13. Ашанина Е. Н. Копинг поведение: психологическая модель, принципы и методы оценки (на примере ГПС МЧС России) // Психопедагогика в правоохранительных органах — 2008.- N 5. — (1,0 п.л.).
 14. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Психологическая модель копинг поведения специалистов опасных профессий // Проблемы управления рисками в техносфере, 2008, № 1 (5). — С.174-181 (1,2 п.л.).
 15. Ашанина Е. Н., Рыбников В. Ю. Психологические механизмы копинг поведения специалистов экстремальных профессий // Психопедагогика в правоохранительных органах — 2009. — N 2 (37). — С. 46-50 (1,0 п.л.).
 16. Ашанина Е. Н., Бухвостов А. В. Психологические особенности копинг-поведения специалистов экстремальных профессий // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях, 2011, N3.- C.83-87 (0,7 п.л.).
 17. Ашанина Е. Н., Кулаков Д. В. Эффективность парциального применения аудиовизуального воздействия и биологически обратной связи для коррекции дезадаптивных психических состояний специалистов экстремальных профессий // Вестник психотерапии. -№ 39 (44).- 2011.- С.85-93 (1,0 п.л.).
 18. Ашанина Е. Н., Кулаков Д. В. Выраженность и особенности дезадаптивных нервно-психических состояний у сотрудников ГПС МЧС России // Ученые записки Университета им. П. Ф. Лесгафта. — 2011. — N 9 (79). — С.24 — 28 (0,8 п.л.)
 19. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Психология копинг поведения специалистов опасных профессий. Монография. — СПб.: ВЦЭРМ, 2011. (10 п.л.).
 20. Ашанина Е. Н., Кулаков Д. В. Теория и практика коррекции дезадаптивных нервно-психических состояний с помощью аудиовизуального воздействия и биологически обратной связи / Е. Н. Ашанина, Д. В. Кулаков // Монография.- СПб.: Политехника-сервис, 2011. (8 п.л., 4 п.л.).
 21. Ашанина А. А. Экстренная психофизиологическая аудиовизуальная коррекция функционального состояния // Международная научно-практическая конферен-ция «Технологии обеспечения безопасности здоровья» — Ярославль.-2007.- С.12-13 (0,2 п.л.)
 22. Ашанина Е. Н. Стресс, копинг, психологические защиты // Международная научно-практическая конференция «Технологии обеспечения безопасности здоровья» — Ярославль.-2007. -С. 14 (0,1 п.л.)
 23. Ашанина Е. Н. Теоретические основы и современные проблемы психологии копинг поведения (на примере сотрудников ГПС МЧС России) // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социальной психологии» — СПб.: СПб. Ун-т МВД, Академия акмеологии, — 2007. — С.184-187. (0.2 п.л.)
 24. Ашанина Е. Н. Проблема психологической устойчивости и копинг поведения сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России // Материалы международной научно-практической конференции «Дыхание, здоровье, успешность» — СПб.: Ин-т биосенсорной психологии, 2007. — С.26-27. (0.2 п.л.) 25. .Ашанина Е. Н. Копинг cтратегии и прогнозирование копинг-поведения сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России// Материалы международной конференции «Человеческий фактор». — Тверь.-2007. (0.4 п.л.)
 26. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Прогнозирование копинг поведения сотрудников ГПС МЧС России // Материалы 4-го Всероссийского съезда Российского психологического общества 18-21 сентября "Психология — будущему России, 2007, Т.3 — С.113 (0,2 п.л.).
 27. Ашанина Е. Н. Личностные ресурсы стресс преодолевающего поведения // Материалы межвузовского научного семинара «Социум, человек, стресс». — Тверь.-2007. — С.35-36 (0.2 п.л.)
 28. Ашанина Е. Н., Бухвостов А. В. Психодиагностика стресс преодолевающего поведения // Материалы межвузовского научного семинара «Социум, человек, стресс». — Тверь.-2007. — С.37 (0.1 п.л.)
 29. Ашанина Е. Н. Копинг и стресс — модель взаимодействия // Материалы межвузовского научного семинара «Социум, человек, стресс». — Тверь.-2007. -С.38-40 (0.4 п.л.).
 30. Ашанина Е. Н. Стрессустойчивость личности и проблемы её психологической диагностики // Материалы научно-практической конферен-ции с международным участием «Актуальные психолого-педагогические проблемы социума» — СПб.: МИРВЧ, 2008. — (0.2 п.л.)
 31. Ашанина Е. Н. Прогнозирование копинг поведения личности // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные психолого-педагогические проблемы социума» — СПб.: МИРВЧ, 2008. −9(0.2 п.л.)
 32. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Теоретическая модель копинг поведения личности (на примере сотрудников МЧС России) // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные психолого-педагогические проблемы социума» — СПб.:МИРВЧ, 2008.-(0.2 п.л.)
 33. Ашанина Е. Н. Психологическая устойчивость и копинг поведение пожарных // Материалы научно-практической конференции. Ярославский государственный университет. 2008.- — (0.2 п.л.)
 34. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Результаты исследования особенностей копинг поведения сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России // Вопросы психологии экстремальных ситуаций. Научно-практический журнал. 2008., N2.- С.40-44. (0.7 п.л.).
 35. Ашанина Е. Н. Копинг поведение и эффективность деятельности сотрудников ГПС МЧС России / Актуальные психолого-педагогические и медико-социальные проблемы социума и безопасности жизнедеятельности: Материалы международной научно-практический конференции. Санкт-Петербург: ВЦЭРМ, 2009. — С.10-12. (0.2п.л.)
 36. Ашанина Е. Н. Результаты изучения стрессоустойчивости сотруд-ников ГПС МЧС России / Актуальные психолого-педагогические и медико-социальные проблемы социума и безопасности жизнедеятельности: Материалы международной научно-практический конференции. — Санкт-Петербург: ВЦЭРМ, 2009.- С.12-15 (0.2п.л.)
 37. Ашанина Е. Н. Психологические особенности стресс преодолевающего поведения // Актуальные проблемы управления ОВД: Материалы региональной научно-практический конференции. Санкт-Петербург: СПб. У-нт МВД, 2009. — (0.2п.л.).
 38. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Психологические механизмы копинг поведения личности в экстремальной профессиональной деятельности // Материалы международной научно-практический конференции: «Медико-психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях». Под ред. проф. Алексанина С. С., проф. Рыбникова В. Ю., СПб.: ВЦЭРМ, 2010. — С.20-26 (0,7 п.л.).
 39. Ашанина Е. Н. Проблема и результаты оценки копинг поведения сотрудников ГПС МЧС России // Материалы международной научно-практический конференции: «Медико-психологическая помощь в чрезвы-чайных ситуациях». Под ред. проф. Алексанина С. С., проф. Рыбникова В. Ю., — СПб.: ВЦЭРМ, 2010. — С.39-45. (0,3 пл).
 40. Ашанина Е. Н. Экстренная коррекция дезадаптивных состояний // Материалы международной научной конференции «Донозология-2011». — СПб., РАМН, 2011.- (0,1 п.л.).
 41. Ашанина Е. Н. Методика количественной оценки дезадаптивных нервно-психических состояний // Материалы международной научной конференции «Донозология-2011». — СПб., РАМН, 2011.- (0,1 п.л.).
 42. Кулаков Д. В., Ашанина Е. Н. Экстренная психофизиологическая коррекция // Материалы международной научно-практической конференции «Многопрофильная клиника XXI века: передовые медицинские технологии» — СПб.: ВЦЭРМ, 2011.- 0,3 п.л. (0,1 п.л.).
 43. Кулаков Д. В., Ашанина Е. Н., Матыцина Е. В. Психологические особенности и ведущие стратегии стресс-преодолевающего поведения сотрудников ГПС МЧС России // Материалы международной научно-практической конференции «Многопрофильная клиника XXI века: передовые медицинские технологии» — СПб.: ВЦЭРМ, 2011.- 0,3 п.л. (0,1 п.л.).
 44. Ашанина Е. Н., Кулаков Д. В., Матыцина Е. В. Защитно-совладающее поведение сотрудников ГПС МЧС России // Материалы международной научно-практической конференции «Многопрофильная клиника XXI века: передовые медицинские технологии» — СПб.: ВЦЭРМ, 2011.- 0,3 п.л. (0,1 п.л.).
 45. Матыцина Е. Н., Ашанина Е. Н. Копинг поведение сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России // Проблемы управления рисками в техносфере. — 2011. — № 4 (20). — С. 211—217.
 46.Изучение мотивации обучения студентов в вузе // материалы Межвузовской научно-методической конференции СПБ. — 2008 — С.26-29.
 47. Рыбников В. Ю., Ашанина Е. Н. Феноменология копинг поведения сотрудников ГПС МЧС России // материалы международного семинара по проблемам психологического сопровождения пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других чрезвычайных ситуаций. — СПб. — 2012 — С. 73-79
 48. Рыбников, В. Ю., Ашанина Е. Н. Психология копинг-поведения специалистов опасных профессий/В. Ю. Рыбников, Е. Н. Ашанина. -СПб.: Политехника-сервис, 2012. −120 с.
 49. Ашанина Е.Н, Структурно-функциональная модель копинг-поведения сотрудников МЧС России как субъекта экстремальной профессиональной деятельности // материалы международной научно-практической конференции «Научное пространство Европы» руснаука 2012 год
 50. Ашанина Е. Н., Минина И. Н. Значение социально-психологических установок личности у сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России в формировании ресурсного состояния психики профессионала // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях, 2013, № 3 — С. 37-41. (0,5 п.л.)
 51. Ашанина Е. Н., Минина И. Н. Значение личностных ценностей в формировании профессиональной пригодности специалистов // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях, 2014, № 2 — С. 69-74
 52. Ашанина Е. Н., Современные представления об использовании принципа биологической обратной связи в коррекции функционального состояния организма у сотрудников силовых ведомств при сменном режиме деятельности // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях, 2015, № 2 — С. 86-100
 53. Ашанина Е. Н., Крийт Е. Е. Представления студентов технических университетов о профессиональных качествах преподавателей, влияющих на мотивацию обучения в вузе // Психология мотивации: прошлое, настоящее, будущее: материалы Международной науч.-практич. конференции, посвященной 85-летию доктора психологических наук, почетного профессора НГПУ В. Г. Леонтьева / под ред. О. А. Белобрыкиной, Н. Я. Большуновой; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. — Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. — 334 с. С.65-68
 54. Ашанина Е. Н. Психологические особенности профессиональной мотивации сотрудников ГПС МЧС России // Психология мотивации: прошлое, настоящее, будущее: материалы Международной науч.-практич. конференции, посвященной 85-летию доктора психологических наук, почетного профессора НГПУ В. Г. Леонтьева / под ред. О. А. Белобрыкиной, Н. Я. Большуновой; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. — Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. — 334 с. С.68-71
 55. Ашанина Е. Н., Крийт Е. Е. Механизмы психологической защиты бакалавров, магистрантов и аспирантов высшего учебного заведе- ния // Вестн. психотерапии. 2017. No 63 (68). С. 44-52.
 56. Иванова Т. В., Ашанина Е. Н. Структура и содержание представлений о чрезвычайной ситуации у сотрудников МЧС России // Мед.биол. и соц.психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. 2017. No 4. С. 74-82. DOI 10.25016/254174872017047482
 57. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.]; под ред. Е. Н. Ашаниной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06194-9.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт
 https://www.instagram.com/elen_psy_/

Кандидаты психологических наук
Фигуранты Диссернета